Grønvold ist

 Grønvold (Ringerike), ein Ort in Norwegen

sowie der Familienname folgender Personen:

 Audun Grønvold (* 1976), norwegischer Skirennläufer
 Didrik Grønvold (1855–1928), norwegischer Schriftsteller
 Henrik Grönvold (1858–1940), dänischer Illustrator
 Roar Grønvold (* 1946), norwegischer Eisschnellläufer